

Кральовце — село в окрузі Кошице-околиця Кошицького краю.
 Кральовце-Крнішов — село в окрузі Крупіна Банськобистрицького краю.